Le Grand Prix moto d'Australie 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto d'Australie s'est déroulée du 21 au  sur le Circuit de Phillip Island.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 
La course, marquée par une série de chutes dès le premier tour, est interrompue au . Elle est relancée pour 10 tours.

Source

Notes et références 

Grand Prix moto d'Australie
Sport en Australie en 2016
Sport en octobre 2016
Australie